FIBA Asia Challenge – poprzednio FIBA Asia Stanković Cup (2004–2010), następnie FIBA Asia Cup (2012–2014), turniej koszykarski z udziałem męskich reprezentacji narodowych z terenów Azji, rozgrywany co dwa lata, od 2004 roku.

II edycja turnieju miała się odbyć w Damaszku, w 2006 roku, została jednak odwołana z powodu panującej tam sytuacji politycznej.

Mistrz turnieju uzyskuje automatycznie awans do mistrzostw Azji. Kolejne trzy zespoły z najwyższymi pozycjami uzyskują awans do mistrzostw w swoich strefach terytorialnych.

Podczas spotkania panelu FIBA Asia Central w dniach 30-31 stycznia 2016, zadecydowano iż tegoroczna edycja będzie pierwszym krokiem w procesie wyłaniania drużyn, które zakwalifikują się do FIBA Asia Cup w 2017 roku (prawdopodobna nowa nazwa mistrzostw Azji), pierwszego pucharu kontynentu z udziałem zespołów z terenów Azji oraz Oceanii. Zmieniono też nazwę turnieju na FIBA Asia Challenge.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Szczegóły uczestnictwa

Zobacz też 
 Mistrzostwa Azji w koszykówce mężczyzn

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 FIBA Azja 

Rozgrywki międzynarodowe FIBA Azja